Shaye – variante femminile di Shea, forma anglicizzata del nome proprio di persona irlandese maschile Séaghdha
Robert Shaye – produttore cinematografico, attore e regista statunitense
Skyler Shaye – attrice statunitense